I Campionati oceaniani di triathlon del 2004 ( edizione) si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 21 febbraio 2004.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Brad Kahlefeldt. La gara femminile è andata alla britannica Liz Blatchford, tuttavia il titolo di Campionessa oceaniana è andato all'australiana Nicole Hackett.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2004
Campionati del mondo Ironman
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2004

Campionati oceaniani di triathlon
Triathlon nel 2004